Mantlach ist der Name folgender Orte:

 Mantlach an der Laaber, Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mantlach (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mantlach (Painten), Ortsteil des Marktes Painten, Landkreis Kelheim, Bayern
 Mantlach (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Mantlach (Titting), Ortsteil des Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Mantlach bei Velburg, Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern